(typographié ) est un documentaire américain réalisé par Alek Keshishian, produit par Lighthouse Media & Management et Interscope Films, et sorti le  sur la plateforme de streaming Apple TV+. Il suit l'actrice et chanteuse américaine Selena Gomez pendant une période de six ans de sa carrière. Le film documente ses luttes avec la célébrité et son bien-être physique et mental à la suite de son diagnostic de lupus érythémateux disséminé et de trouble bipolaire.

Présenté en avant-première lors de la soirée d'ouverture de l'American Film Institute Fest le ,  reçoit un accueil critique positif ; le documentaire est salué pour sa transparence en matière de santé mentale. Parallèlement à la sortie du documentaire, une chanson intitulée  de Selena Gomez figurant dans le générique de fin sort en single.

Résumé 
Le synopsis officiel tel que publié par Apple TV+ est le suivant : .

Distribution 
 Selena Gomez
 Raquell Stevens, l'amie proche de Selena Gomez depuis plus de 10 ans

Développement 
Le documentaire suit Selena Gomez sur un parcours de six ans qui commence vers 2015, après qu'Alek Keshishian ait réalisé le clip de Selena Gomez intitulé . Alek Keshishian déclare :

Sortie et promotion 
Selena Gomez annonce la sortie de son documentaire avec un court clip posté sur son compte Instagram. Le film est présenté en avant-première à l'l'American Film Institute Fest le , au Grauman's Chinese Theatre à Hollywood, et sort deux jours plus tard sur la plateforme de streaming Apple TV+ et également dans certains cinémas.

La bande-annonce du documentaire est diffusée le , à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Cette dernière comprend la chanson , sortie le  ; elle est interprétée par Selena Gomez et écrite par cette dernière ainsi qu'Amy Allen, Jon Bellion, Jordan Johnson, Stefan Johnson et Michael Pollack.

Accueil critique 
Lors de sa sortie,  reçoit un accueil très positif de la part des critiques. Le site web d'agrégation de critiques Rotten Tomatoes rapporte un taux d'approbation de  sur la base de 36 critiques. Sur Metacritic, le documentaire reçoit une note moyenne pondérée de 68 sur 100, sur la base de 11 critiques, indiquant des .

Chris Azzopardi, du , fait l'éloge du documentaire en le qualifiant de . Il écrit que le documentaire .

Pour , David Ehrlich note que ce documentaire  n'est 

Lovia Gyarkye du  écrit :  

Chris Willman, de , écrit quant à lui :

Notes et références

Liens externes 

Film en anglais
Film américain sorti en 2022
Film documentaire américain
Film biographique
Film d'Apple TV+
Selena Gomez